Daglezja (Jedlica) – rodzaj drzew z rodziny sosnowatych, obejmujący m.in. gatunki:
 daglezja wielkoszyszkowa
 daglezja zielona
 daglezja zielona właściwa
 daglezja sina
 Most czołgowy MS-20 Daglezja
 Villa Daglezja – budynek w Warszawie